dawne gminy:
 gmina Pisarzowice – dawna gmina wiejska, powiat brzeski, woj. opolskie (z siedzibą w Lubszy)
 gmina Pisarzowice – dawna gmina wiejska, powiat kamiennogórski, woj. wrocławskie (z siedzibą w Pisarzowicach)